Nordöstprovinsen kan syfta på:
Nordöstprovinsen, Sri Lanka
Nordöstra provinsen, Kenya